Памятник Артёму (Фёдору Андреевичу Сергееву
— главе Донецко-Криворожской советской республики (1918—1919)):
 Памятник Артёму (Донецк)
 Памятник Артёму (Святогорск)